Sida (plant), geslacht uit de kaasjeskruidfamilie
Sida (geslacht), geslacht watervlooien
Spaans acroniem voor Aids